

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Alphonse Vermote, (1990- ), coureur cycliste belge ;
 Julien Vermote, (1989- ), coureur cycliste belge ;
 Michel Vermote, (1963- ), coureur cycliste belge ;

Homonymie
Homonymie de patronyme